Iowa megye (Iowa)
Iowa megye (Wisconsin)